Wisch – comune tedesco del circondario della Frisia Settentrionale
 Wisch – comune tedesco del circondario di Plön
 Wisch – ex comune olandese
 Wisch (oggi Wisches) – comune francese
 Theodor Wisch – generale tedesco